José Gomes ou José Gómez est un patronyme d'origine hispano-portugaise qui peut désigner : 

 José Miguel Gómez (1858-1921), général cubain ;
 José Gómez Ortega (1895-1920), matador espagnol ;
 José Domingo Molina Gómez  (1896-1969), homme politique argentin ;
 José Gómez del Moral (1931-2021), cycliste espagnol ;
 José Luis Gómez (1940- ), acteur et réalisateur espagnol ;
 José Gómez Lucas (1944-2014), cycliste espagnol ;
 José Gómez (1949- ), joueur de football international uruguayen ;
 José Horacio Gómez (1951- ), prélat américain ;
  (1958- ), diplomate français ;
 José Gómez (1959- ), boxeur cubain ;
 José Gómez (1963- ), joueur de football international vénézuélien ;
 José Ángel Gómez Marchante (1980- ), cycliste espagnol ;
 José Gómez Maldonado (1983- ), un coureur cycliste mexicain ;
 José Gomes (1999- ), footballeur portugais.